Constantina ist der Name von:

 Constantina (Spanien), spanische Stadt
 Constantina (Brasilien), brasilianische Stadt
 Constantina (Syrien), mesopotamische Stadt
 Constantina (Tochter Konstantins des Großen), antike Persönlichkeit, Tochter Konstantins des Großen
 Titularbistum Constantina, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche

Sowie:
 Constantine (Algerien), algerische Stadt
 Konzertina, ein Musikinstrument
 Constandina (* 1963), zyprische Popsängerin

Siehe auch:
 Constantine
 Constancia